Chamiça é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Cytisus scoparius subsp. scoparius
 Erica australis